Выборы в Архангельское областное Собрание депутатов четвёртого созыва состоялись в Архангельской области и Ненецком автономном округе 19 декабря 2004 года и 13 марта 2005 года. По смешанной системе были избраны 62 депутата регионального парламента: 31 в соответствующих одномандатных округах и 31 в пропорциональном голосовании. Ввиду лидировавшей графы «Против всех» выборы в шести одномандатных округах были повторно проведены 13 марта 2015 года.

По итогам этих выборов Архангельское областное собрание депутатов было представлено 6 фракциями и 18 независимыми депутатами. Единая Россия не имела большинство в новом созыве по итогам выборов. Созыв проработал до следующих выборов, произошедших в 2009 году.

На 1 июля 2004 года в Архангельской области было зарегистрировано 1 006 811 избирателей, а на 1 января 2005 — 1 003 993 избирателя.

Подготовка

Одномандатные округа 
Для выборов депутатов по одномандатным округам Архангельская область как и прежде была разделена на 31 округ. В городе Архангельске при этом находилось 8 округов, в Северодвинске — 5. Ненецкий автономный округ, являющийся отдельным субъектом РФ, имел один избирательный округ. Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Соловецкие острова образовывали с Приморским районом единый округ.

Кандидаты и партии 
До выборов по пропорциональной системе были допущены 12 объединений: 10 избирательных объединений: Аграрная партия России, Демократическая партия России, Народная партия России, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Партия возрождения России, Партия социальной справедливости, Национально-консервативная партия России и Родина; 2 избирательных блока: Наша Родина — Архангельская область и Северный край.

Предвыборная кампания 
Перед выборами неизвестными были похищены 200 тысяч рублей в Красноборском районе, предназначенные для проведения выборов 19 декабря 2004 года в областное собрание депутатов.

В 2003 году, согласно проведённому социологическим центром «Форис» мониторингу, в Архангельске большинство опрошенных выступали за досрочные выборы в Архангельское областное собрание депутатов.

Кроме того, в ходе опросов выяснилось, что тремя самыми популярными партиями на выборах являются Единая Россия, Яблоко и Союз правых сил (последние две партии образовали избирательный блок «Наша Родина — Архангельская область»).

Результаты 
Явка на голосовании по спискам составила 39,39 %

По итогам выборов АОСД стал одним из самых разнообразных за свою историю. Жителей Архангельской области представляли депутаты, выдвинутые от 6 разных избирательных объединений, а также 18 самовыдвиженцев. По пропорциональному голосованию также удалось попасть трём кандидатам от избирательного блока «Наша Родина — Архангельская область», состоящего из Яблока и Союза правых сил, набравшего больше всего голосов в Архангельске в пропорциональном голосовании ранее на выборах в Госдуму 1999 года.

Голосование по спискам 
На голосовании по единому округу большинство голосов получили партии Единая Россия, ЛДПР, Родина и КПРФ. Второй по популярности графой при этом стала графа «против всех», за неё проголосовали большинство избирателей во 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 округах (Архангельск). Кроме того, за партию Родина проголосовали большинство избирателей в 10 округе (Вельский район), а за ЛДПР — во 2 округе (Архангельск).

Одномандатные округа 
Выборы по одномандатным округам прошли в два этапа. На основных выборах, прошедших 19 декабря 2004, были избраны 25 депутатов: 12 самовыдвиженцев, 11 от Единой России, 1 от Родины, 1 от Партии социальной справедливости. В 6 округах — 3, 5, 6, 7 Архангельска, 23 Приморского района и 25 Северодвинска — большинство избирателей проголосовали против всех кандидатов. В этих округах на 13 марта 2005 были назначены повторные выборы. По их итогам во всех оставшихся 6 округах были избраны кандидаты-самовыдвиженцы.

Примечания 

Архангельская область
Региональные выборы в Архангельской области
2000-е годы в Архангельской области